Felsőhámor néven ismert:

 Felsőhámor, település Szlovákiában
 Felsőhámor, Miskolc településrésze, korábban önálló település